Michael Ryan (né le  à Boston, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il décroche le Kanada-malja 2013 avec l'Ässät.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || Université Northeastern || NCAA ||32 ||4 ||9 ||13 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001|| Université Northeastern || NCAA ||33 ||17 ||12 ||29 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002|| Université Northeastern || NCAA ||36 ||24 ||15 ||39 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003|| Université Northeastern || NCAA ||34 ||18 ||14 ||32 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2003-2004|| Americans de Rochester || LAH ||45 ||3 ||9 ||12 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Americans de Rochester || LAH ||59 ||11 ||11 ||22 ||20 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2005-2006 || Americans de Rochester || LAH ||56 ||14 ||23 ||37 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Americans de Rochester || LAH ||50 ||28 ||23 ||51 ||68 ||6 ||4 ||0 ||4 ||4
|-
|2006-2007 || Sabres de Buffalo || LNH ||19 ||3 ||2 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Sabres de Buffalo || LNH ||46 ||4 ||4 ||8 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || River Rats d'Albany || LAH ||40 ||25 ||17 ||42 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||18 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2009-2010 || River Rats d'Albany || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Falcons de Springfield || LAH ||6 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011|| Phantoms de l'Adirondack || LAH || 52|| 25|| 16|| 42|| 47||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Americans de Rochester || LAH || 8|| 1|| 3|| 4|| 19||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2012-2013|| Ässät Pori || SM-liiga || 53|| 18|| 18|| 36|| 54|| 13|| 5|| 4|| 9|| 16
|-
| 2013-2014|| KHL Medveščak || KHL|| 39|| 10|| 7|| 17|| 28|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2014-2015|| Ässät Pori || Liiga || 7 || 2 || 2 || 4 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| Ässät Pori || Liiga || 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -

| 83 ||7 ||8 ||15 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
 SM-liiga
 Champion de Finlande
 Victoire : 2013

Notes et références 

Naissance en mai 1980
Naissance à Boston
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Northeastern
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur de l'Ässät Pori
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KHL Medveščak Zagreb